Le ciel : atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue par les êtres humains

Astronomie 
 Lumière du ciel nocturne
 Objet du ciel profond : Objet céleste
 Bleu ciel : partie du rayonnement électromagnétique émis par le soleil
 Arc-en-ciel : phénomène optique et météorologique

Localités 

 Ciel : commune française, située dans le département de Saône-et-Loire
 Cordes-sur-Ciel : commune française, située dans le département du Tarn

Prénom 

 Ciel Grommen

Œuvres

En musique 
 8ème ciel, album de Philippe Katerine.
 Le ciel c'est ici, album de Nicole Rieu.

En littérature 
 Ciels, pièce de théâtre de Wajdi Mouawad.
 Les Racines du ciel, roman de Romain Gary.
 Les Orphelins du ciel, roman de Robert A. Heinlein.
 Pommiers dans le ciel, roman de science-fiction de Robert A. Heinlein publié en 1950.
 L'École du ciel, manga paru chez Pika Édition.
 Ciel, manhwa de Rhim Ju-yeon.

En cinéma 
 Ciel, un film grec (1962) de Takis Kanellopoulos.

Divers 

 Le Ciel, dans le vocabulaire religieux, désigne le paradis.
 Un ciel de lit ou de berceau est un châssis fixé au-dessus d'un couchage et garni de rideaux.
 Ciel est un éditeur de logiciel de gestion.
 Le ciel est représenté par un caractère bilitère en hiéroglyphe égyptien
 Ciel, un personnage de Megaman Zero.
 Gratte-ciel : immeuble de grande hauteur
 Pou-du-ciel : petit avion
 Ciel, mon mardi ! : émission de télévision
 Ciel 103.7 est une station de radio du Québec.
 Coalition arc-en-ciel : coalition politique belge.
 Cadillac Ciel : un concept-car
 Ciel, une entreprise mauricienne.
 Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés (CIEL) : organisation anti-communiste créée à l’initiative du philosophe Raymond Aron